Борис Бекер је по други пут освојио турнир. У финалу је победио Мајкла Ченга резултатом 6-2, 6-4, 2-6, 6-2.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1996.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1996.